Симмондсия китайская (), более известная под названиями Жожоба́ и Хохо́ба () — вид ветвистых вечнозелёных кустарников, в диком виде встречающихся в североамериканских пустынях и чапарале. Это единственный вид рода Симмондсия (Simmondsia), который был выделен в отдельное монотипное семейство Симмондсиевые (Simmondsiaceae).

Название 
Несмотря на своё научное название, это растение в Китае не встречается. Ошибка возникла при первоописании растения. И. Г. Линк при расшифровке коллекционных сборов Томаса Наттолла ошибочно прочитал пометку «Calif» как «China», и в соответствии с этим назвал новоописанный вид . Позже, когда вид был выделен в самостоятельный род, эпитет (по требованиям МКБН) был сохранён, а предложенное Наттоллом другое название, , не было признано действительным, даже несмотря на то, что новый эпитет более соответствовал распространению.

Ботаническое описание 

Симмондсия — ветвистый вечнозелёный кустарник высотой от 1 до 2 м (отдельные особи могут вырастать до 3 м). Листья сидячие, супротивные, цельные, без прилистников. Корни проникают на глубину 15—25 м.

Растение двудомное, ветроопыляемое. Цветки мелкие, лишённые лепестков. Мужские цветки несут 10—12 тычинок, женские — пестик из трёх плодолистиков с тонкими опадающими столбиками, которые по всей своей длине усажены сосочками. Цветение происходит весной после влажного осенне-зимнего сезона. Завязь верхняя, с одним семязачатком в каждом из трёх гнёзд. Плод — трёхгранная коробочка, вскрывающаяся вдоль спинок гнёзд (локулицидная).

Применение 
Масло, получаемое из плодов растения, активно применяется при изготовлении косметики, в фармацевтической промышленности, а также в производстве смазочных материалов.

Масло жожоба представляет собой жидкий воск, получаемый методом холодного прессования из орехов, выращиваемых на плантациях как в Северной Америке, так и в других странах. Свойства масла жожоба обусловлены входящими в его состав аминокислотами в составе белков, которые по структуре напоминают коллаген — вещество, отвечающее за упругость кожи. Масло устойчиво к прогорканию (окислению). Подобными свойствами обладает спермацетовое масло. В то же время, такие вещества очень сложно синтезировать.

Жмых, который остаётся после получения масла, содержит до 33 % белка и вещество, подавляющее аппетит (simmondsin), поэтому ограниченно применяется в комбикормовой промышленности.

Культивирование  
Большой спрос на масло жожоба привёл к попыткам выращивания во многих местах, многие из которых имели неутешительные результаты, что объясняется, главным образом, неподходящими климатическими условиями. Оптимальная температура для роста растения составляет от 27 до 33 °С, при этом должен быть, по крайней мере, один месяц с температурой от 15 до 20 °С для закладки цветочных почек — при постоянно высокой температуре жожоба не цветёт. Морозы ниже −3 °С приводят к повреждению растений, а заморозки во время цветения — к потере урожая.  Симмондсия хорошо переносит засуху. Заболачивание, тяжёлые почвы и низкие значения рН также плохо переносятся растениями.

Для промышленного выращивания растения высаживают рядами. Плодоношение наступает на третий-четвёртый год после посадки. Наибольший урожай достигается к 12-летнему возрасту. В благоприятных условиях плантации могут быть очень долговечны. Сбор производят вакуумными комбайнами.

Единственный известный вредитель растений — совка из рода Heliothis, но он не наносит значительного вреда. В неблагоприятных условиях (бедные и сухие почвы) проблему представляет поражение грибами рода Verticillium.

Примечания

Литература 
 Тахтаджян А. Л. Семейство симмондсиевые (Simmondsiaceae) // Жизнь растений: в 6 т. Т. 5. Ч. 1. Цветковые растения / под ред. А. Л. Тахтаджяна. — М.: Просвещение, 1980. — С. 252—254.

Гвоздичноцветные
Флора Северной Америки
Растения пустынь
Кустарники
Косметические вещества‎
Масличные растения
Монотипные роды растений
Таксоны растений, названные в честь людей